JEH steht als Abkürzung für

 Journal of Ecclesiastical History, eine historische Fachzeitschrift
 Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata (1904–1993), indischer Geschichtsmann
 Jugend-Europahaus, eine dänisch-deutsche Jugendeinrichtung in Hamburg-Horn (1951–1967)

Jeh steht für
 Flughafen Jeh, einen Flughafen auf den Marshallinseln
 Jeh (Sprache), eine Sprache in Vietnam
 Jeh (Ailinglaplap), Insel des Ailinglaplap-Atolls in der Ralik-Kette im ozeanischen Staat der Marshallinseln (RMI)

Abkürzung